Reifler ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Reifler (1903–1965), US-amerikanischer Sinologe und Sprachwissenschaftler österreichischer Abstammung
 Hans Ulrich Reifler (* 1949), Schweizer evangelischer Theologe